Die Segunda División 1965/66 war die 35. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 5. September 1965 und endete am 3. April 1966. Zwischen dem 15. und 29. Mai 1966 wurden die Relegationsspiele ausgetragen. Meister wurden Deportivo La Coruña und Hércules Alicante.

Vor der Saison 
Die 32 Mannschaften wurden in zwei Gruppen zu je 16 Teams eingeteilt. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die Primera División auf. Die beiden Zweitplatzierten spielten gegen den 13. bzw. 14. der Primera División um den Aufstieg.

Die letzten zwei Vereine jeder Gruppe stiegen direkt ab, während die Teams der Plätze 13 und 14 in der Relegation gegen den Abstieg kämpften.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen Real Murcia, UD Levante, Real Oviedo und Deportivo La Coruña teil. Aus der Tercera División kamen CD Badajoz, CD Condal, UD Lérida und Rayo Vallecano.

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Play-Offs 

|}
FC Granada stieg auf.

Relegation 

|}
Entscheidungsspiel:

|}
Alle Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. (Gr. Nord) – Deportivo La Coruña
 1. (Gr. Süd)  – Hércules Alicante
 2. (Gr. Süd)  – FC Granada

 Absteiger in die Tercera División
 15. (Gr. Nord) – CE l’Hospitalet
 16. (Gr. Nord) – FC Barakaldo Altos Hornos
 15. (Gr. Süd)  – UD Melilla
 16. (Gr. Süd)  – CD Badajoz

 Absteiger aus der Primera División
 CD Málaga
 RCD Mallorca
 Betis Sevilla

 Aufsteiger in die Segunda División
 CD Castellón
 Club Ferrol
 Gimnástica de Torrelavega
 CD Logroñés

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

1965/66
Fußballsaison 1965/66